Лас Масас има више значења:

 Лас Масас, Ла Луз Масас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Масас (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику